Стебни (Ивано-Франковская область) — село в Верховинском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Стебни (Черновицкая область) — село в Путильском районе Черновицкой области Украины.